Independence Square steht für:

 Independence Square, Accra, Ghana siehe Black Star Square
 Independence Square (Bridgetown), Bridgetown, Barbados
 Independence Square (Philadelphia), Philadelphia, Vereinigte Staaten
 Independence Square (Port of Spain), in Port of Spain, Trinidad und Tobago

Siehe auch:
 Unabhängigkeitsplatz